

Persone 
 Andrea Libman – attrice e doppiatrice canadese
 George Libman Engel – psichiatra statunitense
 Salomón Libman – calciatore peruviano, portiere

Altro 
 Sindrome di Libman-Sacks – forma di endocardite non batterica che si associa al lupus eritematoso sistemico